Чжан Пэнчунь (; ; 1892—1957) — китайский драматург, театральный режиссёр и дипломат. Сыграл ключевую роль в создании Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Биография 
Родился в 1892 году; младший брат Чжана Болина. В 1910—1916 гг. учился в США в Кларкском университете. В 1915 году написал и успешно поставил две пьесы:  («Приходит новый порядок») о китайском студенте, который уехал учиться за границу и разлюбил свою невесту; и анти-японскую аллегорию  («Незваный гость»). В 1916 году вернулся в Тяньцзинь, стал главой студенческого театра и превратил его, по мнению современников, в лучший театр в Китае. Ставил как китайские пьесы (в том числе свои собственные), так и западные (Ибсена, Голсуорси, Уайлда). Ввел реализм в китайский театр. Одним из его самых успешных актеров был Чжоу Эньлай, будущий премьер Госсовета КНР.

В 1919—1922 гг. Чжан снова в США; в 1922 получил докторскую степень в Колумбийском университете. Вернувшись в Китай, преподавал в Нанькайском университете. В 1930-х годах, будучи переводчиком оперной звезды Мэй Ланьфана, побывал в СССР.

В 1937 году, после вторжения японских войск, был вынужден бежать из Тяньцзиня. Стал дипломатом, пытался убедить западные державы обратить внимание на резню в Нанкине. Служил послом Китайской Республики в Турции и Чили.

В 1945—1952 гг. член ЭКОСОС ООН. Будучи вице-председателем Комиссии по правам человека ООН, играл (вместе с Элеонорой Рузвельт) ключевую роль в создании Всеобщей декларации прав человека. Чжану удалось добиться максимально нейтральных формулировок которые не вызывали бы отторжения у незападных стран. По его требованию, из Всеобщей декларации был исключен текст о Боге и о природе. Настоял на включении в текст некоторых элементов китайской философии, в том числе на конфуцианской добродетели «жэнь» () — то есть человеколюбия или гуманности — в первой статье декларации.

Чжан ушел в отставку в 1952 году по состоянию здоровья. Умер в США в 1957 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Westernization of Chinese Opera 4 — The New Word of Drama 
 Dr. Peng-chun Chang  — краткая биография

Выпускники Университета Кларка
Выпускники Колумбийского университета
Драматурги Китая
Послы Китая в Турции
Послы Китая в Чили